Garcia II – król Nawarry 994-1000
 Garcia II Sanchez – hrabia Kastylii 1017-1029
 Garcia II – król Galicji 1065-1071